Сан Кристобалито има више значења:

 Сан Кристобалито (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Кристобалито (Лараинзар), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Кристобалито (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Кристобалито (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Кристобалито (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Кристобалито (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Кристобалито (Зимол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Кристобалито (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Кристобалито (Кочоапа ел Гранде), насеље у савезној држави Гереро у Мексику